Лос Папалотес има више значења:

 Лос Папалотес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Папалотес (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Папалотес (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику